Колыва́нь — многозначное понятие:

Топонимы 

 Исторические
 Колывань — древнерусское название Таллина.
 Колывань — историческое наименование Бердского острога в 1783—1797 гг. в период размещения там центра Колыванской губернии и Колыванского наместничества.
 Колывань — прежнее название посёлка Клевань в Ровенском районе Ровенской области Украины.

 Современные
 Колывань — село в Курьинском районе Алтайского края (Россия).
 Колывань — посёлок городского типа, административный центр Колыванского района Новосибирской области России.
 Колывань — село в Красноармейском районе Самарской области России.
 Колывань — река в России, приток Барнаулки.

Прочее 
 «Колывань» — газета, издававшаяся в Ревеле (нынешний Таллин) в 1890—1892 годах.

См. также 
 Колыванская губерния
 Колыванское наместничество
 Колыванский хребет — горный хребет на северо-западе Алтая.
 Колыванское озеро — озеро у подножия северного склона Колыванского хребта.
 Колыва́н — имя богатыря в русских былинах.
 Колыванский 40-й пехотный полк — подразделение Вооружённых сил Российской империи в 1798—1918 годах.
 Колыванское
 Колыванский